Введенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Введенская волость (Чухломский уезд) — в составе Костромской губернии, Чухломский уезд
 Введенская волость (Кирилловский уезд) — в составе Новгородской губернии, Кирилловский уезд
 Введенская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Челябинский уезд
 Введенская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Керенский уезд
 Введенская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии, Курганский уезд
 Введенская волость (Змиевский уезд) — в составе Харьковской губернии, Змиевский уезд